Tippeligaen 2008 spelades 29 mars–2 november 2008 och var den 18:e säsongen av den norska elitserien i fotboll under namnet Tippeligaen. Serien vanns av Stabæk IF. Totalt spelades 26 omgångar, tio omgångar spelades före EM-uppehållet i juni 2008. Regerande mästare inför säsongen var SK Brann och nykomlingar var Molde FK, Hamarkameratene och FK Bodø/Glimt, de sistnämnda efter att ha vunnit en kvalmatch mot Odd Grenland.

Då Tippeligaen utökades till 16 lag från och med säsongen 2009 var det bara ett lag, Hamarkameratene, som flyttades ned direkt medan ett lag fick kvala, Aalesunds FK, som höll sig kvar genom att i kvalspelet slå Sogndal.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 

2008 i Norge
Fotbollssäsongen 2008
2008